Evan Kotsopoulos (né le  à Unionville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2000 avec les Hurricanes de Newmarket dans l'OPJHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Hurricanes de Newmarket || OPJHL ||44 ||26 ||28 ||54 ||122 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Storm de Guelph || LHO ||23 ||0 ||1 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002||Generals d'Oshawa || LHO ||31 ||2 ||4 ||6 ||31 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2002-2003 || Generals d'Oshawa || LHO ||61 ||16 ||18 ||34 ||116 ||13 ||2 ||3 ||5 ||20
|- 
|2003-2004 || Generals d'Oshawa || LHO ||17 ||3 ||6 ||9 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004||Frontenacs de Kingston || LHO ||51 ||12 ||14 ||26 ||92 ||5 ||3 ||2 ||5 ||14 
|-
|2004-2005 || Frontenacs de Kingston || LHO ||66 ||18 ||47 ||65 ||131 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Université de l'Ouest de l'Ontario || SIC ||20 ||5 ||12 ||17 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Fury de Muskegon || UHL ||74 ||16 ||25 ||41 ||208 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Generals de Flint || UHL ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||0 ||1 ||1 ||21
|- 
|2007-2008 || Condors de Bakersfield || ECHL ||50 ||5 ||14 ||19 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008||Grizzlies de l'Utah || ECHL ||8 ||2 ||1 ||3 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||50 ||14 ||23 ||37 ||158 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Sea Wolves du Mississippi || ECHL ||10 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||24 ||1 ||4 ||5 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010||Aces de l'Alaska || ECHL ||35 ||1 ||7 ||8 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Oilers de Tulsa || LCH || 51 || 13 || 18 || 31 || 82 || 10 || 2 || 1 || 3 || 37

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Oilers de Tulsa
Attaquant de hockey sur glace